Paulo Roberto Falcão, een Braziliaans oud-voetballer 
 Radamel Falcao, een Colombiaanse voetballer